Joschko ist der Familienname von:

 Heidi Joschko (1907–1995), deutsche Schauspielerin
 Otto Joschko (1901–1971), deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (SPD)